— японская певица, актриса, бывшая участница гёрл-группы Morning Musume.

Биография 
Стала участницей Morning Musume в 1999 году по результатам третьего набора в группу (так называемого «прослушивания третьего поколения»). Официальный дебют её в шоу-бизнесе состоялся 9 сентября того же года, когда у Morning Musume вышел сингл  — первый, в записи которого она участвовала. На тот момент ей было всего 13 лет Причём в этом сингле Маки Гото была сразу поставлена в центральную позицию (то есть по центру в хореографии). Сингл стал огромным хитом, принеся группе бешеную популярность, а Маки Гото — стала самой популярной участницей группы. И дети, и взрослые, все слышавшие о группе тогда знали Гомаки (её прозвище / уменьшительное имя в группе).

С группой записала много больших хитов. Считается, что именно с её появлением в группе связан огромный скачок в популярности Morning Musume — синглы группы стали расходиться миллионными тиражами. Впоследствии успех был закреплён приходом четвёртого поколения в марте 2000 года.

После торжественного «выпуска» Маки Гото из группы в сентябре 2002 года началась её сольная карьера — она стала записываться и выступать сольно. Как пишет «Орикон», её выступления отличает мощный и при этом сладкий и влекущий вокал и смелая, откровенная хореография

22 июля 2014 году Гото сообщила, что вышла замуж. 7 декабря 2015 году она родила дочь, 24 марта 2017 года — сына.

Дискография

Синглы

Цифровые синглы 
 Все выпущены под именем SWEET BLACK feat. MAKI GOTO.

Альбомы

Мини-альбомы

Сборники

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный канал Avex на YouTube
 SWEET BLACK feat. MAKI GOTO «Queen Bee» with BIGGA RAIJI
 Поиск на канале по термину «Маки Гото» (後藤真希)
 Новости по теме «Маки Гото» на новостном сайте Natalie

Родившиеся в 1985 году
Певцы и певицы Японии
Идолы (японские артисты)
Музыканты Morning Musume
Солисты Hello! Project
Поп-музыканты Японии
Актрисы Японии
Фотомодели Японии
Актёры XXI века
Родившиеся в Токио
Певцы и певицы в жанре J-pop